Це стаття про групу персонажів з відеоігри. Про саму гру див. Knuckles 'Chaotix.

 — вигадана команда з серії відеоігор Sonic the Hedgehog, в яку входять чотири персонажі: хамелеон Еспіо, крокодил Вектор, бджола Чармен і броненосець Майті. Вперше команда в повному складі з'явилася в грі Knuckles 'Chaotix 1995 року, де в неї також входили ще три персонажі — єхидна Наклз та роботи Хеві і Бомб. У коміксах Sonic the Hedgehog в команду Хаотікс, крім Вектора, Еспіо, Чармен, Майті і Наклза входять летяга Рей, бджола Саффрон і єхидна Джулі-Су. У коміксах Sonic the Comic у команду входив і Ласка Нак, але пізніше зрадив Хаотіксов. Надалі Хаотікс фігурувала тільки з Еспіо, Вектором і Чармен. У такому складі команда була присутня в іграх, починаючи з Sonic Heroes і в мультсеріалі Sonic X.

За сюжетом всесвіту Sonic the Hedgehog, Хаотікс є командою з позитивних героїв, які завідують власним детективним агентством. У всіх їх уявленнях, Хаотікс — якась нефункціональна і дійсно хаотична група. Вони часто використовуються з метою додати комедійний відтінок у серйозні моменти.

Хамелеон Еспіо

Крокодил Вектор

Бджола Чармен

Броненосець Майті

Хеві і Бомб

Примітки 
 Коментарі

 Джерела

Посилання 
 Профілі персонажів на сайті IMDb : Еспіо, Вектор, Чармен, Майті
 Профілі персонажів на Sonic Channel : Еспіо, Вектор, Чармен
 Профілі персонажів на Giant Bomb : , -the-crocodile/94-4699/Вектор, , 
 Хаотікс на сайті Sonic News Network : Еспіо, Vector_the_Crocodile Вектор, Чармен, Майті, Heavy_and_Bomb Хеві і Бомб
 Хаотікс на сайті Sonic Retro : Еспіо, .org / Vector_the_Crocodile Вектор, Чармен, Майті, Хеві і Бомб

Персонажі Sonic the Hedgehog
Вигадані детективи
Персонажі за алфавітом
Персонажі аніме та манґи